Anna Habsburżanka, niem. Anna von Österreich (ur. 2 listopada 1549 w Cigales; zm. 26 października 1580 w Badajoz) – królowa Hiszpanii i Portugalii.

Była pierwszą córką Maksymiliana II, cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i Marii Hiszpańskiej. Urodziła się w Hiszpanii, ale od czwartego roku życia wychowywała się w Wiedniu. Była narzeczoną Don Carlosa, syna Filipa II i następcy tronu Hiszpanii, ale ten zmarł w roku 1568. Filip II tego samego roku stracił również trzecią żonę. Poślubił Annę pomimo faktu, że był jej wujem. Papież Pius V z początku był przeciwny temu małżeństwu, ale w końcu ustąpił. Uroczystość ślubna odbyła się 4 maja 1570 roku w Pradze.

W 1580 roku Filip II objął tron Portugalii, a Anna została koronowana na królową Portugalii. W tym samym roku zmarła.

Potomstwo 
Filip II i Anna mieli pięcioro dzieci:
 Fernando (ur. 4 grudnia 1571; zm. 18 października 1578),
 Carlos Lorenzo (ur. 12 sierpnia 1573; zm. 30 czerwca 1575),
 Diego Félix (ur. 15 sierpnia 1575; zm. 21 listopada 1582),
 Filip (ur. 3 kwietnia 1578; zm. 31 marca 1621), król Hiszpanii i Portugalii,
 Maria (ur. 14 lutego, 1580 ; zm. 5 sierpnia 1583).

Drzewo genealogiczne 

Hiszpańskie królowe
Królowe Portugalii
Habsburgowie
Urodzeni w 1549
Zmarli w 1580